Gary Beadle ist der Name folgender Personen:

* Gary Beadle (Schauspieler, 1965) (* 1965), britischer Schauspieler
 Gary Beadle (Schauspieler, 1988) (* 1988), englischer Reality-TV-Star